Fresnaye ist der Name folgender Personen:

 Frédéric de Lafresnaye (1783–1861), französischer Ornithologe und Entomologe
 Jean Vauquelin de La Fresnaye (* 1536; † 1606, 1607 oder 1608), französischer Dichter
 Roger de La Fresnaye (1885–1925), französischer Maler des Kubismus

La Fresnaye ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 La Fresnaye-au-Sauvage, Gemeinde im Département Orne
 La Fresnaye-sur-Chédouet, Gemeinde im Département Sarthe
 Kanton La Fresnaye-sur-Chédouet im Département Sarthe

Siehe auch:
 La Fresnaie-Fayel, Gemeinde im Département Orne
 La Fresnais, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Fresnay
 Frenay